Соревнования мужчин в дисциплине сноуборд-кросс на на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 31 января и 1 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта. 

Соревновалось 47 спортсмена из 19 стран мира. 

Действующим чемпионом мира являлся французский сноубордист Пьер Вольтье.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC-7)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвовали 47 сноубордистов. В следующий раунд вышло 32 спортсмена, показавших лучший результат.

Плей-офф

1/8 финала 

Заезд 1

Заезд 3

Заезд 5

Заезд 7

Заезд 2

Заезд 4

Заезд 6

Заезд 8

Четвертьфинал 

Заезд 1

Заезд 3

Заезд 2

Заезд 4

Полуфинал 

Заезд 1

Заезд 2

ФИНАЛЫ

Утешительный финал 
Заезд 1

Финал A 
Заезд 1

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  
 Отчёт о соревновании
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019